Akai Namida / Beehive est le 2single de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 4 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Akai Namida a été utilisé comme thème musical pour le film Shakugan no Shana. Akai Namida et Beehive se trouvent sur l'album Savia.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2007
Shakugan no Shana